A Taça de Santiago Sul (Praia) de 2017–18 foi a edição da Taça de Santiago Sul, competição sob alçada de Associação Regional de Futebol de Santiago Sul. O temporada iniciado na 29 de novembro e terminado em 31 de março.

Foi o segundo tempo com 22 clubes.

O Sporting Clube da Praia venceu sobre Travadores e sagrando-se campeão da Taça pela segundo e vez final. O Sporting Praia qualificado por primeira vez ver Taça de Cabo Verde (o próximo em seis anos) e mais tarde,os venceador da taça, o Super Taça de Santiago Sul.

Equipas Participantes

Primeira Divisão 
(12 Equipas)
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 Boavista FC da Praia
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Eugenio Lima FC
 AD Ribeira Grande - baseado na Cidade Velha
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 AD Tira Chapéu
 CD Travadores

Segunda Divisão 
(10 Equipas)
Asa Grande
GDRC Delta
Fiorentina de Calabaceira
 Garridos - Concelho de São Domingos
Kuminidade
Relâmpago
Unidos dos Norte
 GD Varanda - Achadinha de Baixo - absente
 Vilanova (ou Vila Nova)
 Vitória FC

Primeira ronda
Os jogos foram disputados a 29 de Novembro e 6 e 13 de Dezembro de 2016.

Otavo de final
Os jogos foram disputados a 20 de Dezembro de 2016 e 3, 17, 30, 6 e 13 de Fevereiro de 2017 (o últimos dois jogos foi originalmente por 17 e 30 de Janeiro). O jogo com Acadmica contra Asa Grande venceu 10-0 e o mais grande resultado em temporadas em Santiago Sul. O Vitória FC da Praia avancado ver quarto-finais com removido de GD Varanda.

Quartos de finais
Os jogos foram disputados a 7 e 13 de Fevereiro e 7 de Março (o jogo de Académica e Sporting Praia foi originalmente por 13 de Fevereiro).

Semifinais 
Os jogos foram disputados a 13 e 20 de Março de 2018.

Final

Campeão

Fontes
Resultados da Prova no RSSSF 

Taça de Santiago Sul
Santiago Sul
Santiago Sul
Taca Santiago Sul